Princ Mustafa (; 1515—1553) je bio najstariji sin Sulejmana Veličanstvenog i njegove konkubine Sultanije Mahidevran Gulbahar. Bio je njihovo jedino preživelo dete pored Razije sultanije i najstariji Sulejmanov sin i samim tim prestolonaslednik. Tu je titulu nosio sve do svoje smrti 1553. godine.

Biografija 
Rođen je u Manisi gde je njegov otac bio namesnik, a sa dolaskom Sulejmana na presto dolazi u Carigrad gde se obrazuje i usavršava u ratničkim veštinama. Kada je odrastao postao je namesnik Manise, a kasnije postaje namesnik Amasije. Premeštaj u Amasiju značio je da Mustafa više nije prestolonaslednik osmanskog prestola jer je Manisa bila "Provincija Prestola". Princ tj.Šehzade koji je upravljao Manisom bio je zakoniti prestolonaslednik.

Sulejmanova miljenica Rokselana želela je da neki od njenih sinova postane sultan pa je skovala zaveru protiv Mustafe.
Prvo se rešila Mustafinog velikog prijatelja Ibrahim-paše Pargalije i kasnije svog zeta Rustem-pašu dovela na mesto velikog vezira. Zajedno sa Rustem pašom okrenula je Sulejmana protiv Mustafe ubeđujući ga da Mustafa hoće da ga svrgne s trona. Sulejman je pozvao Mustafu da reše probleme i nesrećni princ je došao. Po tradiciji na ulazu u sultanov šator predao je sve oružje. Na ulazu u šator udavili su ga gluvonemi stražari. Njegova smrt je izazvala pobune janjičara koji su krivili Rustem-pašu, koji je privremeno smenjen. Pobunio se i narod u Anadoliji, naročito u Amasiji gde je Mustafa bio omiljen kod podanika.

Sahranjen je u Bursi zajedno sa svojom majkom Mahidevran (preminula 1580) i maloletnim sinom Mehmedom koji je takođe ubijen da ne bi izazvao pobunu koje se Sulejman jako bojao. Sahranjen je u mauzoleju koji mu je podigao polubrat Selim II. Nekoliko meseci kasnije umire i njegov polubrat Princ Džihangir od tuge za omiljenim bratom. Mustafa je ostao upamćen kao jedan od najdarovitijih osmanskih prinčeva.

Potomstvo
 princ Mehmed (1546, Amasija — 10.10.1553. , Amasija); pogubljen brzo nakon smrti oca
 princ Orhan ( ? — 1552, Konja)
 sultanija Nergisšah (1536, Manisa — 1592/97); udata 1555. godine za Dženabi Ahmed-pašu, namesnika Ankare
 sultanija Šah (1547, Amasija — 02.10.1577. , Amasija); udata 1562. godine za Abdulkerim-agu, namesnika Amasije

Рођени 1515.
Умрли 1553.
Османско царство